Time Traveler é um jogo de video game produzido pela SEGA em 1991 para máquinas de arcade. A grande atração deste jogo era o inédito efeito "holograma" (na verdade, tratava-se de uma tela cuja imagem era projetada sobre espelhos curvos, que a refletiam sobre a área de jogo, criando uma ilusão tridimensional por imagens reais, embora estas fossem bidimensionais). Os personagens do jogo (um jogo de tiro, com tema no faroeste) eram interpretados por atores reais, o que aumentava a sensação de realismo.

A tecnologia para a produção de tais máquinas, no entanto, era cara, e a jogabilidade enfrentava problemas (tanto por conta da resposta lenta dos controles como pela dificuldade de visualização do jogo), e a SEGA logo desistiu desta linha. O jogo ainda é lembrado como o primeiro a utilizar este conceito.

Jogos para arcade
Jogos eletrônicos da Sega
Jogos eletrônicos de 1991
Jogos eletrônicos sobre viagens no tempo
Jogos para arcade da Sega